Fleur Lise Heuet, une actrice française ;
 Gaston Heuet, (1892-1979), un athlète français spécialiste des courses de fond ;
 Stéphane Heuet, un dessinateur français de bande dessinée. 

Patronyme français